Маринин — русская фамилия.

Персоналии 
 Маринин, Александр Михайлович (1939—2018) — советский и российский географ, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2003).
 Маринин, Валерий Иванович (более известен как Вале́рий Влади́мирович Медве́дев; 1923—1997) — советский и российский писатель, актёр.
 Маринин, Виктор Иванович (1923—1943) — Герой Советского Союза.
 Маринин, Максим Викторович (род. 1977) — российский фигурист, Олимпийский чемпион по фигурному катанию.
 Маринин, Николай Андреевич (1914—1943) — Герой Советского Союза.
 Маринин, Сергей Владимирович (род. 1971) — депутат Государственной Думы РФ VII созыва.

Маринина

Топоним 
 Маринин — село в Березновском районе Ровненской области Украины.